Kuntzen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf-Friedrich Kuntzen (1889–1964), deutscher Offizier, General der Panzertruppe im Zweiten Weltkrieg
 Adolf Karl Kuntzen (1720–1781), deutscher Organist und Komponist
 August Kuntzen (1807–1885), deutscher Jurist, Eisenbahndirektor und Reichstagsabgeordneter
 Gustav-Adolf Kuntzen (1907–1998), deutscher Offizier, Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr
 Hans Heinrich August Kuntzen (1850–1931), deutscher General
 Heinrich Kuntzen (1893–1977), deutscher Chirurg
 Johann Paul Kuntzen (1696–1757), deutscher Organist und Komponist

Kuntzen ist der Name folgender Orte:
 Kuntzen, historischer deutscher Name der Ortschaft Krasnoretschje in der russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Kunzen (Begriffsklärung)